Kari Øyre Slind (ur. 22 października 1991 w Oppdal) – norweska biegaczka narciarska, pięciokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów i brązowa medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej Slind zadebiutowała w Harstad. W 2011 roku pojawiła się na Mistrzostwach Świata Juniorów w Hinterzarten. Tam zdobyła dwa medale, indywidualnie brązowy w sprincie i złoty z koleżankami: Heidi Weng, Ragnhild Hagą i z Martine Ek Hagen. W tym samym roku zdobyła srebrny medal na mistrzostwach Norwegii. Kilka dni później w Drammen zadebiutowała w Pucharze Świata. W 2011 roku zdobyła dwa srebrne i jeden złoty medal na Mistrzostwach Świata Juniorów w Otepää.

Jej starsze siostry Silje i Astrid również są biegaczkami.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991